Tomislav Petrović (diskograf), hrvatski glazbeni menadžer i diskograf (Jabukaton), pokretač nagrade Crni mačak
Tomislav Petrović (košarkaš), hrvatski košarkaš
Tomislav Petrović (sudac), hrvatski nogometni sudac,
Tomislav Petrović, hrvatski dužnosnik, načelnik Odjela ekološke i integrirane poljoprivrede u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Izvori